een typetje van komiek Chris Van den Durpel
 een kledinglijn van zanger-acteur Jim Bakkum